Eremorhax är ett släkte av spindeldjur. Eremorhax ingår i familjen Eremobatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Eremorhax